Czerwen – wieś w Bułgarii, w obwodzie Płowdiw
 Czerwen – wieś w Bułgarii, w obwodzie Ruse

Zobacz też 
 Czerwen brjag
 Czerwień